Тайни́к — скрытное место, потаенное убежище, место для тайного хранения чего-либо. В разведке — место для обмена материалами и информацией между агентами без вступления в личный контакт. На Руси (в России) название тайного подземного хода из крепости (острога).

Художественные произведения 
 «Тайник» — сборник стихотворений Игоря Шкляревского (1981)
 «Тайник у Красных камней» — художественный четырёхсерийный фильм (СССР, 1972)

Топоним 
 Тайник — деревня, Верхошижемский район, Кировская область, Россия

Другое 
 Та́йник () — род растений семейства Орхидные.
 Та́йник — птицеловная снасть.
 Тайник — рыболовная снасть.
 Тайник в фортификации — хорошо скрытая подземная галерея, ведущая от крепостных укреплений к окружающим их берегам рек, оврагам или в крепостные рвы.

См. также

Примечания